Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Реймонд грала в парі з Ліндсі Девенпорт, але вони програли в першому колі парі Анна Курнікова і Чанда Рубін. Стаббс грала в парі з Кончіта Мартінес, але у фіналі їх перемогли Кім Клейстерс і Ай Суґіяма з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Жінки, парний розряд
Парний розряд